

Aziende 
JUST – azienda cosmetica svizzera

Musica 
Just – singolo dei Radiohead del 1995, dall'album The Bends
 Just – Gruppo Vocale Italiano

Persone 
Adolf Just – medico tedesco
Ernest Everett Just – biologo statunitense